Ji’an
 Ji’an (Jilin)
 Ji’an (Tajwan)